Svenska mästerskapen i friidrott 2012 var under säsongen uppdelade i  
 SM terräng den 28 till 29 april på Stångebro sportfält i Linköping, 
 SM halvmaraton den 12 maj, Göteborgsvarvet i Göteborg,
 SM maraton den 2 juni i Stockholm, 
 SM lag den 20 juni på Slottsskogsvallen i Göteborg, 
 SM 100 km landsväg den 29 till 30 juni i Adak, Västerbotten.
 Stora SM den 24  till 26 augusti på Stadion i Stockholm
 SM stafett den 8 till 9 september på Södertälje IP i Södertälje. 
 SM mångkamp den 15 till 16 september i Huddinge kommun, 

Tävlingen var det 117:a svenska mästerskapet i friidrott.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

Kommentarer

Referenser

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 2012
Friidrottstävlingar
utomhus 2012
Friidrottsåret 2012
Sportevenemang i Stockholm
Sportevenemang i Huddinge
Sportevenemang i Linköping
Sportevenemang i Södertälje
Malå kommun
Stockholm under 2010-talet